1-broombutaan
 2-broombutaan